Клен может означать:

Топоним 
 Клен (река) — река во Франции, приток Вьенны.
 Клен (приток Вытебети) — река в Калужской области России.
 Клен (Крым) — исчезнувшее село в Джанкойском районе Республики Крым.

Фамилия 

 Клен, Бенгт аф (1922—2003) — шведский кёрлингист.
 Клен, Тюра (1874—1951) — шведская художница.
 Клен, Эльза (1882—1968) — шведская художница, журналистка и писательница, общественный деятель.

См. также